

Sciences et techniques 
 La météorite de Barcelone, ou simplement Barcelone, est une chondrite de type L6 tombée à Terrassa (Catalogne, Espagne) en 1704.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 La bataille de Barcelone est une bataille navale qui s'est déroulée du  au  pendant la guerre franco-espagnole de 1635-1659.
 Les bombardements de Barcelone sont une série de raids aériens menés par les nationalistes du  au , pendant la guerre d'Espagne.
 Le comté de Barcelone est une subdivision du royaume wisigoth en Hispanie puis, après la conquête maure à la fin du  et la reconquête de Charlemagne en 801, un comté catalan.
 Le Conseil européen de Barcelone est un Conseil européen qui s'est tenu les 15 et  à Barcelone.
 Le Conseil privé du comte de Barcelone est une organisation créée par Juan de Bourbon, à caractère consultatif (1946-1969).
 La disputation de Barcelone est une disputatio entre juifs et chrétiens à propos de la venue du Messie et sa nature ; elle se déroule à Barcelone entre le 20 et le .
 La Maison de Barcelone est une dynastie fondée par Guifred le Velu.
 La prise de Barcelone est une victoire des Espagnols sur les troupes franco-catalanes, le .
 Le sac de Barcelone est une bataille des campagnes musulmanes contre les territoires chrétiens, menée par Almanzor en 985.
 L'histoire a connu plusieurs , entre 801 et 1823.
 le traité de Barcelone est un traité signé le  par Charles VIII de France et Ferdinand II d'Aragon, par lequel le premier cède au second le Roussillon, la Cerdagne, le Conflent et le Vallespir.
 Les Usages de Barcelone, compilés à partir du , sont les us et coutumes qui forment la base du droit catalan.

Linguistique 
 Le catalan de Barcelone est un sous-dialecte du catalan central, parlé à Barcelone et dans son aire urbaine.

Culture et société

Arts plastiques et design 
 La chaise Barcelone est une chauffeuse dotée d'une structure apparente et d'un piétement d'acier chromé poli en X, dessinée par Ludwig Mies van der Rohe et Lilly Reich.
 Le Sphinx de Barcelone est un portrait surréaliste de Shirley Temple, peint par Salvador Dalí en 1939.

Cinéma 
 L'École de Barcelone est un courant cinématographique né à Barcelone (Catalogne, Espagne) dans les années 1960.

Politique et géopolitique 
 Barcelone en commun est un parti politique espagnol de gauche radicale et écologiste, constitué en 2014 à Barcelone (Catalogne, Espagne).
 La Convention de Barcelone est une convention régionale adoptée en 1976 pour prévenir et réduire la pollution marine par les navires, les aéronefs et les sources terrestres en Méditerranée.
 Le Processus de Barcelone est une concertation intergouvernementale initiée en 1995, qui a abouti à la fondation de l'Union pour la Méditerranée.

Sports 
 Les 500 kilomètres de Barcelone, disputés le  sur le circuit de Barcelone, sont la première manche du championnat FIA GT 2003.
 Le circuit de Barcelone est un circuit automobile situé à Montmeló, au nord de Barcelone (Catalogne, Espagne).
 Le Derby de Barcelone est la rencontre des deux clubs de football principaux de Barcelone, le FC Barcelone et l'Espanyol de Barcelone.
 Le Dragons de Barcelone est une franchise catalane de football américain basée à Barcelone (1991-2003).
 L'Espanyol de Barcelone est un club de football basé à Barcelone (Catalogne, Espagne).
 Le  est un club omnisports basé à Barcelone (Catalogne, Espagne).
 Le Grand Prix de Barcelone est une course automobile de Formule 2 et Formule 3 (1966-1974).
 Les Jeux olympiques de Barcelone sont les Jeux olympiques d'été de 1992, qui se sont déroulés à Barcelone (Catalogne, Espagne) du  au .
 Le Marathon de Barcelone est une épreuve de course à pied dans la ville de Barcelone, d'une distance de .
 Le Semi-marathon de Barcelone est une épreuve de course à pied dans la ville de Barcelone, d'une distance de .
 Les Six Jours de Barcelone sont une course cycliste de six jours disputée à Barcelone en 1952 et 1953.
 Le tournoi de Barcelone est un tournoi de tennis qui s'est disputé au Real Club de Tenis Barcelona de 1953 à 2013.
 Le Trophée de la ville de Barcelone est un tournoi estival de football organisé par le RCD Espanyol, qui se dispute durant le mois d'août.

Anthroponyme 
 Alphonse II de Barcelone (1265-1291) est un roi d'Aragon et de Valence, et un comte de Ribagorce, de Barcelone, de Gérone, de Besalú et de Pallars Jussà.
 Alphonse III de Barcelone (1299-1336) est un roi d'Aragon, de Valence, de Sardaigne et de Corse, un comte de Barcelone et d'Urgell, un vicomte d'Àger et un baron d'Entença, d'Antillón et d'Alcolea de Cinca.
 Alphonse IV de Barcelone (1396-1458) est un roi d'Aragon, de Valence, de Sardaigne, de Majorque et de des Deux-Siciles, et un comte d'Empúries, de Barcelone, de Besalú, de Pallars Jussà, d'Urgell, de Roussillon et de Cerdagne.
 Berà  de Barcelone (790-820) est un comte du Razès et du Conflent, puis le premier comte de Barcelone, et comte aussi de Gérone et de Besalú.
 Bérenger de Barcelone (~1140-~1212) est une importante personnalité ecclésiastique du dernier tiers du  et du début du , tant en Catalogne, en Aragon que dans ce qui allait devenir le Languedoc.
 Bérenger-Raimond  de Barcelone (~1005-1035) est un comte de Barcelone, de Gérone et d'Osona.
 Bérenger-Raimond II de Barcelone (1054-1097 ou 1099) est un comte de Barcelone, également comte de Gérone, d'Osona, de Carcassonne et de Razès.
 Bérengère de Barcelone (1108-1149) est une reine consort de León, de Castille et de Galice.
 Bonaventure de Barcelone (1620-1684) est un frère franciscain espagnol, fondateur d'une réforme franciscaine et reconnu bienheureux par l'Église catholique.
 Borrell de Barcelone (927-993) est un comte de Barcelone.
 Constance de Bourgogne et Barcelone (1182-1202) est une infante portugaise.
 Cucufa de Barcelone est un saint d'origine irlandaise ou africaine, évêque martyr à Barcelone (Catalogne, Espagne) en 303.
 Douce Bérangère de Barcelone (1159-1198) est une reine consort du Portugal.
 Eulalie de Barcelone (289-304) est une martyre chrétienne.
 Guifred Borrell de Barcelone (~880 ou ~874-911) est un comte de Barcelone, de Gérone et d'Ausona.
 Lupitus de Barcelone est un astronome ayant vécu à la fin du  à Barcelone, qui faisait alors partie de la Marche d'Espagne.
 Miron de Barcelone (mort en 966) est un comte de Barcelone et d'Urgell.
 Pacien de Barcelone (mort en 390) est un évêque de Barcelone, saint de l'Église catholique.
 Pierre de Barcelone est le supérieur intérimaire de la congrégation de L'Hospital de Saint-Jean de Jérusalem de 1120 à 1121 ou 1122.
 Quiricius de Barcelone (mort en 680) est un évêque de Barcelone, puis archevêque de Tolède.
 Rampon de Barcelone est un comte de Barcelone.
 Raimond-Bérenger  de Barcelone (~1023-1076) est un comte de Barcelone.
 Raimond-Bérenger II de Barcelone (1053-1082) est un comte de Barcelone.
 Raimond-Bérenger III de Barcelone (1082-1131) est un comte de Barcelone, de Gérone, d'Ausona, de Besalù, de Cerdagne et de Provence.
 Raimond-Bérenger IV de Barcelone (1113-1162) est un comte de Barcelone, de Gérone, d'Osona et de Cerdagne.
 Raymond Borrell de Barcelone (972-1017) est un comte de Barcelone, de Gérone et d'Osona.
 Suniaire  de Barcelone (~890-950) est un comte de Barcelone, de Gérone et d'Osona.
 Sunifred de Barcelone (805-848) est un puissant seigneur catalan, de la famille des Bellonides.

Toponyme 

 Barcelone, capitale administrative et économique de la Catalogne, en Espagne ;
 la province de Barcelone, dont Barcelone est la capitale ;
 l'allée de Barcelone, nom d'une voie de Toulouse, en France ;
 la , nom d'une place dans plusieurs villes.